Arens kan verwijzen naar de volgende personen:

 Cornelia Arens (1621-1654), een Nederlandse begijn
 Albert Arens (1881-1958), een Nederlandse kunstenaar
 Toni Arens-Tepe (1883-1947), een Nederlandse fotograaf
 Josef Ferdinand Arens (1914-2001), een Nederlandse chemicus en hoogleraar
 Rudie Arens (1918-2011), een Nederlandse edelsmid
 Joseph Arens (1952), een Belgische politicus voor cdH
 Roswitha Arens (1965), een Belgische politica voor Ecolo
 Maarten Arens (1972), een voormalige Nederlandse judoka
 Jan-Hein Arens (1974), een Nederlandse grafisch vormgever, illustrator en beeldend kunstenaar
 Bart Arens (1978), een Nederlandse radio-dj en muziekproducent
 Mitchell Arens (1990), een Nederlandse beoefenaar van Taekwondo
 Cody Arens (1993), een Amerikaanse kindacteur en stemacteur

en naar:

 Arens de Lledó, een gemeente in Spanje
 Coleophora arens, een vlinder uit de familie kokermotten
 Pachnistis arens, een vlinder uit de familie van de dominomotten